Alemitu Bekele (1977), Turks afstandsloper van Ethiopische origine
Atelaw Bekele, Belgisch afstandsloper en veldloper van Ethiopische origine
Bezunesh Bekele, Ethiopisch afstandsloper
Kenenisa Bekele, Ethiopisch afstandsloper
Tariku Bekele, Ethiopisch afstandsloper, broer van Kenenisa Bekele